Restout ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Restout (1692–1768), französischer Maler des Neoklassizismus
 Jean Restout der Ältere (1666–1702), französischer Maler